В одиночному розряді тенісного турніру WTA Marco Island 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Бонні Гадушек здобула титул, у фіналі перемігши Пем Кеселі-Телфорд 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Кеті Джордан (півфінал)
  Бонні Гадушек (Переможниця)
  Пем Кеселі-Телфорд (фінал)
  Катаріна Ліндквіст-Раян (3-тє коло)
  Ліса Бондер-Крайсс (чвертьфінал)
  Мішелл Торрес (2-ге коло)
  Джоанн Расселл (2-ге коло)
  Штеффі Граф (3-тє коло)

 Паскаль Параді-Мангон (1-ше коло)
 Джо Дьюрі (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Кеті Горват (1-ше коло)
 Марін Луї-Гарпер (чвертьфінал)
 Катрін Танв'є (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA Marco Island